Astrogomphus är ett släkte av ormstjärnor. Astrogomphus ingår i familjen medusahuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Medusahuvuden
Astrogomphus